M/S Trelleborg kan syfta på

 M/S Trelleborg (1958) – en tågfärja byggd 1958
 M/S Trelleborg (1981) – en tågfärja byggd 1981